Härkluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Härklot, ö, Egentliga Finland, Åboland, 
 Härkluoto (ö i Finland), Södra Karelen, Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar